Kaltes Wasser steht für:
 nicht erwärmtes Brauchwasser oder Trinkwasser

Kaltes Wasser oder Kaltes Wasserl ist der Name folgender Gewässer:
 Kaltes Wasser (Dornbach), rechter Oberlauf des Dornbachs bis Bad Homburg vor der Höhe, Hochtaunuskreis, Hessen
 Kaltes Wasser (Modenbach), Quelle, die zum Flusssystem Modenbach gehört
 Kaltes Wasser (Nemphe), rechter Zufluss der Nemphe, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Kaltes Wasser, Oberlaufname bis Oberkirchbach des Hagenbachs zur Donau, Marktgemeinde St. Andrä-Wördern, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Kaltes Wasser (Trauchgauer Ach), linker Zufluss der Ach (rechter Hauptstrang-Oberlauf der Trauchgauer Ach, zum Halblech) im Gemeindegebiet von Wildsteig, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Kaltes Wasser (Wattenbach), Quelle mit Abfluss links zum Wattenbach bei Ried, Marktgemeinde Wattens, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

 Kaltes Wasserl, linker Zufluss zur Kleinen Laber bei Hirschling, Geiselhöring, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Siehe auch:
 Kalter Bach
 Kalter Gang
 Kalter Graben
 Kalter Grund
 Kaltwasser